Die Saison 2021/22 war die neunte Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga unter dem Namen DEL2.

Die Saison startete am 1. Oktober 2021 und endete am 22. April 2022 mit dem vierten Sieg im vierten Spiel der Löwen Frankfurt über die Ravensburg Towerstars im Finale der Playoffs. Frankfurt sicherte sich somit das Recht des sportlichen Aufstiegs in die DEL.

Die Spiele wurden wie in den Vorjahren vom kostenpflichtigen Streamingdienst Sprade TV übertragen.

Teilnehmer 
An der Liga nahmen 14 Mannschaften teil. Aufsteiger aus der Oberliga waren die Selber Wölfe. Meister Bietigheim Steelers war in die DEL aufgestiegen.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie gab es 2021 keinen Absteiger aus der DEL und DEL2.

Stadien

Hauptrunde 
Die Hauptrunde begann am 1. Oktober 2021. Ab dem 9. Februar wurde für die Platzierungen in der Hauptrundentabelle die Quotienten-Regelung angewendet. Dies wurde notwendig, da für corona- und quarantänebedingte Spielabsagen keine Ersatztermine für eine Neuansetzung gemäß aktuellem Rahmenterminplan verfügbar waren.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Anm.: V nach Verlängerung; P nach Penalty-Schießen; * abgesetzt
Endstand am 7. März 2022, 52. Spieltag

Tabelle 
Die Platzierungen erfolgen nach der Quotienten-Regel (Punkte durch Spiele) mit zwei Nachkommastellen.

Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit wurden einer Mannschaft drei Punkte gutgeschrieben, war die Partie nach 60 Minuten unentschieden, erhielten beide Teams einen Punkt, dem Sieger der fünfminütigen Verlängerung (nur mit drei gegen drei Feldspielern) beziehungsweise nach einem nötigen Penaltyschießen wurde ein weiterer Punkt gutgeschrieben. Verlor eine Mannschaft in der regulären Spielzeit, erhielt sie keine Punkte.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, PSS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, PSN = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Gesamtpunkte, P/S = Punkte pro Spiel, T = Tore, GT = Gegentore, Str. = Strafminuten
Endstand am 7. März 2022, 52. Spieltag
Erläuterungen: , ,

Beste Scorer 
Quelle: DEL2; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit dem besten Plus/Minus-Wert

2 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten

Beste Torhüter 
Quelle: DEL2; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Play-offs

Modus 
In den Pre-Play-offs spielten die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 der Hauptrunde in zwei Best-of-Three-Serien vom 9. bis 13. März 2022 zwei Teilnehmer an den Play-offs aus. Der Siebte der Hauptrunde spielte gegen den Zehnten und der Achte gegen den Neunten.

Die ersten sechs Platzierten der Hauptrunde und die beiden Gewinner der Pre-Play-offs spielten in drei Runden im Modus Best-of-Seven vom 16. März bis 22. April 2022 den Sieger aus.

Endeten Spiele nach der regulären Spielzeit von 3×20 Minuten unentschieden, erfolgte eine Verlängerung von 20 Minuten, jedoch nur solange, bis ein Tor erzielt wurde. Die das Tor erzielende Mannschaft wurde mit dem entsprechenden Ergebnis Sieger. Die 20-minütigen Verlängerungen wurden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15-minütiger Pause, solange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen war.

Pre-Play-offs 
Die Pre-Play-offs wurden im Best-of-Three-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 9., 11. und 13. März 2022 statt.

Play-off-Baum 
In jeder Runde trat der verbleibende Beste der Hauptrunde gegen den verbleibenden Schlechtplatziertesten der Hauptrunde und der verbleibende Zweitbeste gegen den verbleibenden Zweitschlechtesten der Hauptrunde (usw.) an.

Play-off-Viertelfinale 
Die Play-off-Viertelfinalspiele wurden im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 16., 18., 20., 22., 25., 27. und 29. März 2022 statt.

Play-off-Halbfinale 
In den Halbfinalbegegnungen traten der verbleibende Beste gegen den verbleibenden Schlechtesten und die beiden anderen Mannschaften gegeneinander an. Die Play-off-Halbfinalspiele wurden ebenfalls im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 31. März, 2., 4., 6. und 8. April statt. Die Termine am 10. und 12. April 2022 waren nicht mehr erforderlich.

Play-off-Finale 
Die Play-off-Finalspiele wurden ebenfalls im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 16., 18., 20. und 22. April statt. Die Termine am 24., 26. und 29. April 2022 waren nicht mehr erforderlich.

Play-downs 
In den Play-downs spielten die vier letztplatzierten Mannschaften der Hauptrunde in drei Best-of-Seven-Serien den sportlichen Absteiger aus.

Erste Runde 
Die Spiele fanden am 16., 18., 20., 22., 25. und 27. März statt. Der Termin am 29. März 2022 war nicht mehr erforderlich.

Zweite Runde 
Die Spiele fanden am 1., 3., 5., 8., 10. und 12. April statt. Der Termin am 14. April 2022 war nicht mehr erforderlich.

Auszeichnungen 
 Spieler des Jahres: Jordan Knackstedt (Dresdner Eislöwen)
 Stürmer des Jahres: Jordan Knackstedt (Dresdner Eislöwen)
 Torhüter des Jahres: Janick Schwendener (Dresdner Eislöwen)
 Verteidiger des Jahres: Kevin Schmidt (EC Bad Nauheim)
 U21-Förderspieler des Jahres: Simon Thiel (Heilbronner Falken)
 Rookie des Jahres: Noah Dunham (Heilbronner Falken)
 Trainer des Jahres: Andreas Brockmann (Dresdner Eislöwen)

Weblinks 

 Website der DEL2

Einzelnachweise 

202122
Eishockeysaison 2021/22